A német nagydíj volt a 2014-es MotoGP-világbajnokság kilencedik futama. A versenyt a Sachsenringen rendezték július 13-án.

A királykategória versenyét Marc Márquez nyerte, a Moto2-ben Dominique Aegerter végzett az élen, míg a Moto3-ban Jack Miller diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

Moto3

Források 

Német
motogp